Le tournoi de tennis de Philadelphie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979 se dispute du 5 au .

Wendy Turnbull remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Philadelphie
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1979
Philadelphie
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en mars 1979